Militärmedaille kann sich beziehen auf:

 Militärmedaille (Frankreich), eine 1852 gestiftete französische Auszeichnung
 Militärmedaille (Luxemburg), eine 1945 gestiftete luxemburgische Auszeichnung
 Militärmedaille (Niger), eine 1963 gestiftete nigrische Auszeichnung
 Militärmedaille (Spanien), eine 1918 gestiftete spanische Auszeichnung

Siehe auch:
 Kriegsauszeichnung
 Kriegserinnerungsmedaille
 Kriegsmedaille
 Kriegsverdienstkreuz
 Kriegsverdienstmedaille
 Medal of Honor
 Militärorden
 Militärverdienstkreuz
 Militärverdienstmedaille
 Militärverdienstorden
 Tapferkeitsmedaille